Csehország
 Rájov, Mnichov településrésze a Chebi járásban
 Rájov, Perštejn településrésze a Chomutovi járásban
 Rájov, Pňovany településrésze az Észak-plzeňi járásban
 Rájov, Přimda településrésze a Tachovi járásban
 Rájov, Zlatá Koruna településrésze a Český Krumlov-i járásban